Финал Гран-при по фигурному катанию 2005-2006 () — заключительный турнир серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне 2005-2006 годов. По шесть лучших фигуристов (или пар) в каждой дисциплине, определившиеся по итогам серии, участвовали в соревновании.

В 2005 году Финал прошёл в  Токио с 16 по 18 декабря. Соревнования были проведены в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Результаты на сайте ИСУ

Финалы Гран-при по фигурному катанию по годам
Международные соревнования по фигурному катанию в Японии
2005 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2005/2006
Международные спортивные соревнования в Токио
Декабрь 2005 года
Спорт в Японии в 2005 году